«Жетысу» () — женский волейбольный клуб из Талдыкоргана, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

История 
Создан в 2001 году по инициативе заместителя акима Алматинской области, а в настоящее время акима Алматинской области Амандык Баталов.

Достижения 
  Чемпион Казахстана (8) — 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020
  Победитель Спартакиады Республики Казахстан (1) — 2011
  Серебряный призёр клубного чемпионата Азии (2) — 2010, 2013
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана (6) — 2005, 2006, 2007, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1) — 2017
  Бронзовый призёр клубного чемпионата Азии (2) — 2011, 2014
 Обладатель Кубка Казахстана (8) — 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 Обладатель Суперкубка Казахстана (3) — 2015, 2018, 2019
 Обладатель «Кубка ТВ Вьетнама»
 Обладатель «Кубка принцессы Таиланда»

Старый сезон

Состав

Жетысу-2 
Высшая лига среди дублирующих женских команд до 23-х лет — 1-е место

Известные игроки 
 Мария Дускрядченко-Перепёлкина
 Ишимцева, Коринна Сергеевна
 Наседкина, Ольга Владимировна
 Дробышевская, Ольга Владимировна

Ссылки 
 Профиль клуба  на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан
 Официальная страница в Инстаграме
 Официальная страница в Фейсбуке
 Официальная страница в ВКонтакте

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Талдыкоргана